La Ruche est une cité d'artistes à Paris, fondée en 1902 par Alfred Boucher, ayant eu parmi ses pensionnaires Modigliani.

 La Ruche, ou La Ruche de Montchat, est une coopérative à Lyon, dans le quartier de Grange Blanche, qui a existé en première partie du  et fut interdite en 1940. Elle recevait dans ses locaux des artistes, des sportifs, ainsi que les réunions du Front populaire avec Édouard Herriot.
 La Ruche Picarde : un ancien de grande distribution, racheté par Docks de France
 La Ruche méridionale : un groupe français régional de grande distribution
 La Ruche qui dit oui !, une entreprise commerciale française issue de l'économie collaborative

 La Ruche est une école libertaire fondée par Sébastien Faure en 1904.
 La Ruche est un hebdomadaire de la région de Brioude.

Œuvres 

 La Ruche (La colmena) est un roman de Camilo José Cela publié en 1963.
 La Ruche (La colmena) est un film espagnol réalisé par Mario Camus en 1982 et adapté du roman éponyme ;  
 La Ruche, film belge de 2021 réalisé par Christophe Hermans ; 
 La Ruche, film kosovar réalisé par Blerta Basholli, sorti en 2021.

Voir aussi

Notes et références